Hinterbichl ist der Ortsname von

 Hinterbichl (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hinterbichl (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hinterbichl (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hinterbichl (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hinterbichl (Gemeinde Viehhofen), Ortsteil von Viehhofen, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hinterbichl (Gemeinde Niederwölz), Ortsteil von Niederwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Hinterbichl (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Ortschaft von Prägraten am Großvenediger, Tirol
 Hinterbichl (Gemeinde Wängle), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wängle, Bezirk Reutte, Tirol